Пло́щадь Жуко́вского — название площадей в различных населённых пунктах России.

 Площадь Жуковского — в Екатеринбурге.
 Площадь Жуковского — в Ижевске.

См. также 
 Жуковская улица
 Проспект Жуковского
 Переулок Жуковского
 Проезд Жуковского